Oreomunnea är ett släkte av valnötsväxter. Oreomunnea ingår i familjen valnötsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Valnötsväxter
Oreomunnea